Croughton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Croughton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)